Crnići je lahko:
 Crnići, Kreševo (Bosna in Hercegovina)
 Crnići, Stolac (Bosna in Hercegovina)